Mahaleo est un groupe de musique malgache
 Mahaleo est un film racontant l'histoire du groupe éponyme, de sa création à 2005.